Плаутин — русская фамилия.
 Плаутин, Михаил Григорьевич (около 1700—1741) — российский мореплаватель, лейтенант российского императорского флота, участник Великой Северной экспедиции;
 Плаутин, Николай Фёдорович (1794—1866) — военачальник и государственный деятель Российской империи;